A "Lista das extensões litorâneas dos países" aqui apresentada tem como base os dados do CIA World Factbook de 2008. A lista é apresentada na ordem decrescente de extensão litorânea e informa também a superfície total do país (ou ilha, território, etc) e a relação Litoral / Superfície (com a extensão do Litoral em metros e a Superfície em km2.). Essa relação "Litoral / Superfície" (m/km²) é maior, geralmente, para ilhas e para países de litoral muito recortado (ex.: Grécia) e menor para países muito extensos e de litoral pouco acidentado (ex.: Argentina).

Detalhes 
São consideradas as extensões litorâneas nos grandes oceanos, no Caribe, nos mares que têm comunicação com oceanos, tais como o Mar Mediterrâneo, Mar Negro, Mar Vermelho, Mar Báltico, Golfo Pérsico, etc;

Ao final da lista estão os países sem saída para o mar ou "interiores"; Antes dessa listagem são apresentados os quatro países com litoral somente para o Mar Cáspio e/ou Mar de Aral, os quais não têm nenhuma comunicação com oceanos. Esses são considerados também como países sem litoral para efeitos de comércio internacional transoceânico.

As medidas para extensões litorâneas dependem muito dos diferentes intervalos de escalas considerados (distância entre pontos do litoral para tomada das medidas). Quanto menor essa distância, esse intervalo de escala, mais detalhada é a medição e, conseqüentemente, maior é o total de litoral considerado;. Esse efeito de “amplificação” do total dos litorais é mais significativo em costas mais “recortadas” do que em litorais de contorno mais “suave”. Exemplos:
 O Canadá tem um litoral bem acidentado, recortado, como múltiplas enseadas, baías, penínsulas, etc. Se for usado um intervalo de escala de 500 km, o valor total da extensão do litoral será de apenas 20 mil km, menos de um décimo do que consta da lista aa CIA.
 Na Austrália, com seu litoral de perfil suave, sem muitos acidentes geográficos, o mesmo intervalo de escala de 500 km daria um total de aprox. 12,5 mil km, aproximadamente metade do que consta da listagem CIA em questão.

Os intervalos de escala considerados na lista do CIA World Factbook não são informados. Também não há certeza de que tenha sido usado um único critério, uma mesma escala, para todos os países listados.

Litorais 

Relação extensão litorânea / área total do País ou Território (em m/km2) - ver valores na listagem acima:

Maiores (rel. > 2000) em ordem decrescente
 Toquelau (ilhas)
 Micronésia (ilhas - país)
 Palau (ilhas - país)
 Ilhas Marianas Setentrionais (ilhas)
 Mônaco (país muito pequeno)
 Ilhas Marshall (ilhas - país)

Menores (rel. < 0,5) em ordem crescente
 República Democrática do Congo
 Iraque
 Jordânia
 Sudão
 Bósnia e Herzegovina
 Argélia
 República do Congo

Mais de um litoral 
Países com litoral para mais de um oceano ou mar (não considerados Aral e Cáspio):

 Oceano Pacífico e Mar do Caribe: México, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras (pouco no Pacífico), Guatemala (pouco no Caribe);
 Oceano Atlântico e Mar Mediterrâneo: Marrocos, Espanha, França;
 Oceano Índico e Golfo Pérsico: Omã, Emirados Árabes Unidos, Irã
 Oceano Índico e Oceano Pacífico: Austrália e Indonésia

Outros:
 Estados Unidos - Oceano Atlântico, Caribe, Oceano Pacífico, Oceano Ártico
 Rússia - Oceano Ártico, Oceano Pacífico, Mar Báltico, Mar Negro
 Canadá - Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Ártico
 Turquia - Mar Negro, Mar Mediterrâneo
 Egito - Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho
 Arábia Saudita - Mar Vermelho, Golfo Pérsico
 África do Sul - Oceano Atlântico, Oceano Índico
 Iemen - Oceano Índico, Mar Vermelho

Países - Mar Cáspio e Aral 
Têm litoral apenas no Mar Cáspio e/ou Mar de Aral, sem possibilidades para navegação transoceânica.

Países sem litoral

Ligações externas 
 

extensões litorâneas dos países